Picardet est un patronyme.

Patronyme 
 Anne Picardet, (157?-163?) poétesse française du début du XVIIe siècle
 Claudine Picardet,1735-1820, chimiste et traductrice française
 Hugues Picardet, 1560-1641, procureur du roi au Parlement de Bourgogne à Dijon

Homonymie de patronyme